Andrea Vascotto (1971) – ex calciatore italiano
 Vasco Vascotto (1969) – velista italiano